Giuseppe Castellano ist der Name folgender Personen:

* Giuseppe Castellano (Maler) (um 1660–1724), italienischer Maler 
 Giuseppe Castellano (General) (1893–1977), italienischer General
 Giuseppe Castellano (Schauspieler) († 2010), italienischer Schauspieler